

Persone
 Laura de Novalis, pseudonimo di Laura de Noves (1310-1348) – una nobildonna francese
 Novalis, pseudonimo di Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg (1772-1801) – poeta, teologo, filosofo e scrittore tedesco

Altro
 8052 Novalis – asteroide della fascia principale
 Novalis – gruppo musicale Krautrock tedesco degli anni settanta
 Novalis – casa editrice canadese
 Novalis – casa editrice milanese

Note